Николай Маслов:
 Маслов, Николай Александрович (род. 1947) — советский футболист.
 
 Маслов, Николай Георгиевич (1913—1976) — советский инженер-конструктор.
 Маслов, Николай Григорьевич (1919—1990) — председатель Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся (1966—1973).
 Маслов, Николай Дмитриевич (1833—1892) — русский писатель, беллетрист.
 Маслов, Николай Евгеньевич (1960—2017) — советский и российский хоккеист и тренер.
 
 Маслов, Николай Николаевич (1846—1912) — русский военный юрист, главный военный прокурор, член Государственного Совета, генерал от инфантерии.